Frígia - região histórica na Anatólia.
 Frígia Epictecta - um dos nomes pelos quais era conhecida a região sul da Mísia.
 Frígia Galácia - porção da Frígia incorporada na província da Galácia do Império Romano.
 Frígia Helespôntica - um dos nomes pelos quais era conhecida a região sul da Mísia.
 Frígia Menor - um dos nomes pelos quais era conhecida a região norte da Mísia.
 Frígia Maior - um dos nomes pelos quais era conhecida a região sul da Mísia.
 Frígia Pacaciana - província romana tardia.
 Frígia Salutar - província romana tardia.
 Ásia (província romana) - porção da Frígia incorporada na província da Ásia do Império Romano.
 Reino da Frígia - Reino pré-romano na região da Frígia.

Desambiguações de topônimos